FLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flotta Isle (Regno Unito)